Orsa steht für:
 Orsa (Arabien), in der antiken Geografie ein Berg in Arabien (Plin. 6,32)
 Orsa (Gemeinde), eine Gemeinde in Schweden
 Orsa (Schweden), Hauptort der gleichnamigen Gemeinde in Schweden
 Orsa-Klasse, eine Klasse von Torpedobooten der italienischen Marine

ORSA steht als Abkürzung für:
 Officine Realizzazioni Sarde Automobili, ein ehemaliger auf Sardinien ansässiger Automobilhersteller
 Orbit Reconstruction, Simulation and Analysis, ein freies Software-Projekt, siehe auch Orbit@home
 Own Risk and Solvency Assessment, ein Instrument des Governance- und Risikomanagementsystems von Versicherungsunternehmen
 Oxacillin-Resistenter Staphylococcus Aureus, ein spezieller Bakterien-Stamm, siehe Staphylococcus aureus#Multiresistenz
Operations Research Society of America, jetzt Institute for Operations Research and the Management Sciences

Abkürzung